Neno (district) - district van Malawi
 Neno Mirchev - Bulgaars gymnast
 Neno Katulić - Kroatisch voetballer
 Neno DaPrato - Amerikaans American footbalspeler
 Neno Kolev Nenovsky - Bulgaars jurist en rechter
 Neno Nenov - Bulgaars voetballer en coach
 Neno Terziyski - Bulgaars gewichtheffer
 Emmanuel Neno - Pakistaans auteur en vertaler
 Neno (voetballer uit 1962) - Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros, Portugees voetballer
 Neno (voetballer uit 1978) - Giovanni da Silva Ramos da Hora, Braziliaans voetballer